Sophie Petersen kan henvise til flere personer:

 Sophie Petersen (kvindesagsforkæmper) (1837-1874) – dansk kvindesagsforkæmper
 Sophie Petersen (geograf) (1885-1965) – dansk geograf

Se også 
 Sofie Pedersen (1895-1974) - dansk politiker og medlem af Folketinget
 Sofie Petersen (født 1955) - grønlandsk præst og biskop
 Sophie Pedersen (1885-1950) - dansk maler